Distretto di Lucma – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Lucma – distretto del Perù nella regione di La Libertad